

Letteratura
 Una ragazza fuori moda (An Old-Fashioned Girl]) – romanzo del 1870 di Louisa May Alcott

Cinema 
 An Old-Fashioned Girl – film del 1915 diretto da Donald Crisp
 An Old-Fashioned Girl – film del 1916
 An Old-Fashioned Girl – film del 1949 diretto da Arthur Dreifuss